Крис Тирни  (; род. 1 июля 1994, Кесвик) — канадский хоккеист, нападающий клуба «Флорида Пантерз».

Карьера 
Начал свою карьеру, играя за команду «Лондон Найтс», которая выступает OHL. На драфте НХЛ 2012 года был выбран во 2-м раунде под общим 55-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». После выбора на драфте продолжил карьеру в «Найтс», с которым в 2013 году выиграл Кубок Джей Росса Робертсона.

2 апреля 2013 года подписал с «Сан-Хосе Шаркс» трёхлетний контракт новичка. Дебютировал в НХЛ 8 октября 2014 года в матче с «Лос-Анджелесом», который закончился победой «Шаркс» со счётом 4:0. В своём дебютном сезоне, он также играл за фарм-клуб «Вустер Шаркс».

В сезоне 2015/2016 дошёл с «Шаркс» до финала Кубка Стэнли, в котором «Шаркс» уступили «Питтсбургу» с общим счётом 4-2. Сам Тирни сыграл в 24 играх плей-офф Кубка Стэнли. 

11 июля 2017 года продлил контракт с клубом на один год. По окончании сезона 18 июля 2018 года он продлил контракт на два года, но 13 сентября был обменян в «Оттаву Сенаторз» на защитника Эрика Карлссона

26 октября 2020 года продлил контракт с «Сенаторз» на два года.  По окончании сезона он стал свободным агентом и перешёл в клуб «Флорида Пантерз», подписав с «пантерами» однолетний контракт.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Родившиеся в Онтарио
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»